Трофео Лайгуэлья (),  —  шоссейная однодневная  велогонка,  проходящая  в коммуне Лайгуэлья в регионе Лигурия,  итальянской провинции Савона. Впервые проведена в 1964 году. Проводится ежегодно в феврале, является началом итальянского шоссейного велосезона. В 2005 - 2019 годах входила в календарь UCI Europe Tour, имела категорию 1.1. С 2020 года  входит в UCI ProSeries, имеет категорию 1.pro.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт Трофео Лайгуэлья 
 
 
 
 
 
 
  
 Трофео Лайгуэлья (cyclingarchives.com)
 Трофео Лайгуэлья (procyclingstats.com)
 Трофео Лайгуэлья (memoire-du-cyclisme.eu)
UCI Europe Tour
Мероприятия, регулярно проводимые с 1964 года
Спортивные соревнования в Лигурии
Велогонки в Италии